Rajd Catalunya 1985 (21. Rallye Catalunya) – 21 edycja rajdu samochodowego Rajd Catalunya rozgrywanego w Hiszpanii. Rozgrywany był od 25 do 28 października 1985 roku. Była to czterdziesta runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 1985 (rajd miał najwyższy współczynnik - 4) oraz jedenasta runda Rajdowych Mistrzostw Hiszpanii.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja rajdu

Przypisy 

Catalunya-Costa Brava
1985
1985 w Hiszpanii
Sport w Katalonii